Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Vietnam. IJsland heeft geen ambassade in Vietnam.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Vietnam
IJslandse